Jean Carmouze (1919-1988), joueur de rugby français ;
 Patrice Carmouze (1951-), journaliste français.